Unarmata d'osservazione, secondo una terminologia in uso nei primi anni del XIX secolo, è un corpo militare che ha il proposito di monitorare un'area predeterminata o una compagine nemica in preparazione di possibili ostilità.

Alcuni tra i più famosi esempi di armate d'osservazione includono:
Armata d'Osservazione della Terza Riserva, armata russa col compito di monitorare il confine austriaco nel 1811 prima dell'invasione francese in Russia
L'armata d'osservazione a Fort Jesup, in Louisiana, Stati Uniti, col compito di monitorare la transizione del Texas dal controllo spagnolo a quello messicano, e stabilirne l'eventuale indipendenza
L'Armata d'Osservazione dell'Hannover che monitorò i confini dell'Elettorato di Hannover prima della sua invasione ad opera dei francesi.

Note 

Unità militari della storia moderna